Береглазов Алексей Алексеевич (20 апреля 1994, Магнитогорск) — российский хоккеист, защитник клуба КХЛ «Авангард».

Карьера

Клубная 

Воспитанник магнитогорской хоккейной школы. В 2011 году на драфте юниоров КХЛ был выбран в третьем раунде под общим 82-м номером клубом «Металлург» (Магнитогорск). Начинал выступать за «Стальных лисов» в МХЛ. За Металлурга в КХЛ дебютировал 23 января 2014 года в матче против «Металлург Нк».

Международная карьера 

В апреле 2012 выступал за юниорскую сборную на чемпионате мира. Участвовал в Subway Super Series 2013. В 2014 году на чемпионате мира среди молодёжных команд завоевал бронзовую медаль. В конце октября 2015 года был вызван в сборную России на Кубок «Карьялы», но в окончательный состав не попал.

Достижения 
  Обладатель Кубка Гагарина 2014, 2016 и 2021
 Серебряный призёр КХЛ, финалист кубка Гагарина 2017
 Бронзовый призёр МХЛ 2012

Статистика

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Стальные лисы»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Авангард» Омск
Обладатели Кубка Гагарина